Look at Me () — многозначное понятие.
 «Look at Me» — дебютный сингл американского рэпера XXXTentacion.
 «Look at Me» — первый сольный сингл Джери Халлиуэлл из её дебютного альбома Schizophonic.
 Look At Me (сокращенно LAM) — российское интернет-издание о культуре и технологиях, существовавшее в 2006—2016 годах.
 Look At Me — документальный фильм, посвящённый жизни и смерти XXXTentacion.
 Look at Me: The Album — посмертный сборник XXXTentacion.

См. также 
 Look At Media
 Посмотри на меня (фильм, 2004)